Il doppio dell'International Women's Open 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Eva Pfaff e Elizabeth Smylie erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Pfaff con Manon Bollegraf e la Smylie con Wendy Turnbull.

La Bollegraf e la Pfaff hanno perso nel 1º turno contro Beth Herr e Candy Reynolds.

La Smylie e la Turnbull hanno perso nei quarti di finale contro Jana Novotná e Helena Suková.

Katrina Adams e Zina Garrison hanno battuto in finale Jana Novotná e Helena Suková che si sono ritirate sul punteggio di 6–3.

Teste di serie

 Martina Navrátilová /  Larisa Neiland (semifinali)
 Jana Novotná /  Helena Suková (finale)
 Patty Fendick /  Jill Hetherington (quarti di finale)
 Gigi Fernández /  Lori McNeil (quarti di finale)

 Katrina Adams /  Zina Garrison (campionesse) 
 Elizabeth Smylie /  Wendy Turnbull (quarti di finale) 
 Elise Burgin /  Rosalyn Fairbank (primo turno) 
 Manon Bollegraf /  Eva Pfaff (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

International Women's Open 1989